Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Берое (Стара Загора) и ЖСК-Спартак (Варна). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1975/76
1975/76